La competizione dei 1500 m maschili di pattinaggio di velocità ai X Giochi olimpici invernali si è svolta il giorno 16 febbraio 1968 sulla pista L'Anneau de Vitesse a Grenoble

Risultati

Bibliografia

Collegamenti esterni

M2